En Pologne, Krzyszkowice peut désigner :

 Krzyszkowice, un district de la ville de Wieliczka
 Krzyszkowice, un village dans la voïvodie de Łódź
 Krzyszkowice, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Krzyszkowice, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Krzyszkowice, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix